Garelli, entreprise italienne
 Garelli, entreprise française
 Jacques Garelli, poète et philosophe
 Paul Garelli, assyriologue français
 Stéphane Garelli, professeur suisse

Homonymie de patronyme